B46 peut faire référence à :
 , une bombe nucléaire américaine ;
 Bundesstraße 46, une route fédérale allemande reliant Offenbach-sur-le-Main à Dreieich ;
 Zygomycose, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres